Salvi ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Spech-Salvi (1811–1886), italienische Opernsängerin

 Angela Salvi (* 1988), kanadische Biathletin
 Antonio Salvi (1664–1724) italienischer Librettist
 Cesare Salvi (* 1948), italienischer Politiker
 Egidio Salvi (* 1945), italienischer Fußballspieler
 Emimmo Salvi (1926–1981/1989), italienischer Filmproduzent und Regisseur
 Francesco Salvi (* 1953), italienischer Sänger und Schauspieler
 Giancarlo Salvi (* 1945), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Salvi (1609–1685), italienischer Maler
 Lorenzo Salvi (1810–1879), italienischer Tenor
 Marco Salvi (* 1954), italienischer Geistlicher, Bischof von Civita Castellana
 Matteo Salvi (1816–1887), italienischer Komponist
 Mirko Salvi (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 Nicola Salvi (1697–1751), italienischer Architekt
 Paolo Salvi (1891–1945), italienischer Turner
 Pierre Salvi (* 1957), Schweizer Politiker (SP)
 Renato Salvi (* 1968), Schweizer Schauspieler und Autor
 Serge François Salvi (1928–2012), Schweizer Diplomat
 Simone Lorenzo Salvi (1879–1964), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof und Abt der Abtei Subiaco
 Victor Salvi (1920–2015), US-amerikanischer Harfenist, Harfenbauer und Unternehmer

Salvi bezeichnet:
 Salvi Harps, italienischer Harfenbauer

Siehe auch:
 Salvini